Se også 827 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
27
Artikler om enkelte år